Wake steht für:

 Wake, Atoll im Pazifik
 Wake (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Wake (Okayama), Stadt im Landkreis Wake-gun, Japan
 Wake (Eisloch), natürliches Eisloch
 Wake (kanadische Band), kanadische Grindcore-Band
 Wake (schweizerische Band), Schweizer Alternative-Rock-Band
 (17038) Wake, Asteroid des Hauptgürtels
 Wake-gun (Okayama), Landkreis in der Präfektur Okayama, Japan
 Wake Motors, brasilianischer Automobilhersteller
 Wake-Saburtalo, Stadtbezirk von Tiflis, Georgien
 Wake – Ich weiß, was du letzte Nacht geträumt hast, Roman von Lisa McMann (2008)

Wake ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Wangenheim-Wake (1854–1936), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (DHP), MdR

 Cameron Wake (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 David B. Wake (1936–2021), US-amerikanischer Herpetologe und Evolutionsbiologe
 Hugh Wake († vor 1241), englischer Adliger
 Joan Wake (1884–1974), britische Historikerin und Archivarin
 John Wake, 1. Baron Wake (1268–1300), englischer Adliger
 Margaret Wake, 3. Baroness Wake († 1349), englische Adlige
 Nancy Wake (1912–2011), neuseeländische Militärangehörige, Fluchthelferin und Widerstandskämpferin
 Thomas Wake, 2. Baron Wake (1298–1349), englischer Adliger und Militär
 William Wake (1657–1737), englischer Geistlicher, Erzbischof von Canterbury

Siehe auch:
 Wake Island (Film), US-amerikanischer Film von John Farrow (1942)
 The Wake